HMCS Chicoutimi je (bilo) ime več ladij Kraljeve kanadske vojne mornarice:
 HMCS Chicoutimi (K156)
 HMCS Chicoutimi (SSK 879)

Chicoutimi